Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення «Сосна» (втрачена). Площа 1,7 га.

Рішенням Київської обласної ради від 5.10.2000 № 233-13-ХХІІІ «Про скасування статусу територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Київської області» об'єкт скасовано адже внаслідок низової пожежі 1992 року, що перекинулась на ліс з сусіднього перелогу, на ділянці загинуло 70-80% дерев, у тому числі 200-річна сосна.

Примітки 

Втрачені природоохоронні території (2000—2015)
Втрачені природоохоронні території Київської області